Dolgorukowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Dolgorukowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Dolgorukowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Domtau, Leißen, Pompicken, Stablack und Waldkeim, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Dolgorukowo (Lipezk), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Lipezk
 Dolgorukowo (Pensa, Issa), im Rajon Issa der Oblast Pensa
 Dolgorukowo (Pensa, Mokschan), im Rajon Mokschan der Oblast Pensa
 Dolgorukowo (Pensa, Serdobsk), im Rajon Serdobsk der Oblast Pensa
 Dolgorukowo (Samara), in der Oblast Samara